В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1337 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1337 году

Январь 
 3 января —  — итальянский поэт
 4 января — Анежка Пржемысловна — дочь короля Чехии и короля Польши Вацлава II, княгиня-консорт Яворская (1319—1337), жена Генриха I Яворского
 8 января — Джотто ди Бондоне (70) — итальянский художник и архитектор, основоположник эпохи Проторенессанса, основатель итальянской школы живописи
 14 января —  — английский государственный и религиозный деятель, лорд-казначей (1317—1318), лорд-канцлер (1318—1320, 1327—1328), епископ Или (1316—1337)

Февраль 
 14 февраля —  — епископ Нанта (1304—1337)
 27 февраля —  — японский государственный деятель, кампаку (1330—1333)
 28 февраля — Уильям ла Зуш, 1-й барон Зуш из Мортимера — барон Зуш из Мортимера

Апрель 
 7 апреля —  — японский принц, сын императора Го-Дайго, военачальник, покончил жизнь самоубийством в плену

Май 
 5 мая — Маргарет Мортимер — старшая дочь Роджера Мортимера, 1-го графа Марч, — баронесса-консорт Беркли (1319—1337), жена Томаса де Беркли, 3-го барона Беркли

Июнь 
 7 июня
 Вильгельм I де Эно Добрый — граф Эно (Геннегау), граф Голландии, граф Зеландии (1304—1337)
  — единственный ребёнок (дочь) последнего независимого правителя Уэльса принца Гвинеда и принца Уэльского Лливелин ап Грифида; умерла в монастыре
 11 июня —  — императрица-консорт Японии (1333—1337), жена Императора Го-Дайго
 15 июня —  — основатель и лидер фратичелли, представителей еретического движения в Италии
 25 июня — Федериго II — регент Сицилии (1291—1295), король Сицилии (1295—1337)
 27 июня —  — епископ Данкелда (1309—1337)
 30 июня — Элинор де Клер — леди Диспенсер (1314—1326), баронесса Гламорган (1314—1337), жена Хью ле Диспенсера Младшего

Июль 
 19 июля —  — английский государственный и религиозный деятель, лорд-канцлер (1292—1302, 1307—1310), епископ Или (1298—1299), епископ Чичестера (1305—1337)

Август 
 27 августа —  — первый сеньор Верле-Гюстрова (1316—1337)

Сентябрь 
 7 сентября — Селога — псковский посадник (1327—1337)
 21 сентября —  — граф Габсбург-Лауфенбург (1314—1337); убит в плену
 Филипп III — маркграф Намюра (1336—1337); убит на Кипре.

Декабрь 
  — итальянский историк и гуманист

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Абу Ташуфин I — правитель из династии Абдальвадидов (1318—1337)
  — итальянский писатель
 Василий Симеонович (род. 1336) — княжич московский, сын Симеона Ивановича Гордого
 Кирилл и Мария Радонежские — родители преподобного Сергия Радонежского.
 Манса Муса — манса Мали (1312—1337)
  — итальянский теолог и философ
 Мхитар Саснеци — армянский богослов, педагог, церковный деятель
 Тино ди Камаино — итальянский скульптор
  — итальянский писатель

См. также 
 Список умерших в 1338 году
 Список умерших в 1336 году
 
1337